Isla Isabel ist der Name 
 einer mexikanischen Insel im Pazifik, siehe Isla Isabel (Mexiko)
 einer chilenischen Insel in der Magellanstraße siehe Isla Isabel (Chile)
 einer spanischen Insel der Islas Chafarinas siehe Isla Isabel II.

Siehe auch:
 Isla Isabela